Laspée ist der Familienname folgender Personen:

 August de Laspée (1816–1901), deutscher Künstler
 Johannes de Laspée (1783–1825), Pädagoge